Список людей на почтовых марках Тринидада и Тобаго (включая отдельные острова) составлен в хронологическом порядке, то есть по году выпуска первых почтовых марок Тринидада, Тобаго и Тринидада и Тобаго, посвящённых данной личности, начиная с 1869 года. Список доведён до 1984 года включительно.

Перечни по эмитентам 
Тринидад и Тобаго эмитирует почтовые марки с 1913 года, до этого почтовые марки выпускали отдельно Тринидад, а также Тобаго. На них были запечатлены некоторые известные люди, как это перечислено ниже отдельно для каждой почтовой администрации (эмитента) и с указанием соответствующего года выпуска, когда личность в первый раз появлялась на марке данной территории.

Тринидад

Тобаго

Тринидад и Тобаго

См. также 
 История почты и почтовых марок Тринидада и Тобаго
 
 Тематическая филателия

Литература 

 Scott 2007. Standard Postage Stamp Catalogue. — , NY, USA: Scott, 2006.

Людей на почтовых марках
Персоналии:Тринидад и Тобаго
Почтовые марки Тринидада и Тобаго
Тринидад и Тобаго